Espanya:
La Rioja, comunitat autònoma uniprovincial d'Espanya
Vi de Rioja, elaborat a aquesta mateixa comunitat autònoma, al sud d'Àlaba (País Basc) i al sud-oest de Navarra
Riojà (dialecte), actual dialecte del castellà a la Rioja.
Riojà pre-castellà, varietat més occidental del romanç navarrès-aragonès
 Quadrilla de Laguardia - Rioja Alabesa, una quadrilla alabesa
 Rioja (Almeria), municipi de la província d'Almeria (Andalusia)
 Argentina:
 La Rioja (Argentina), ciutat argentina capital de la província homònima
 Província de La Rioja (Argentina), província argentina
 Perú:
 Rioja (Perú), capital de la Província de Rioja al Perú
 Província de Rioja, província del Departament de San Martín, al Perú